Amorphogynia inversarius är en fjärilsart som beskrevs av Hans Rebel 1903. Amorphogynia inversarius ingår i släktet Amorphogynia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
inversarius